Grosvenor steht für:

 Grosvenor (Adelsgeschlecht), Familie britischer Großgrundbesitzer
 Grosvenor (Texas), Ort im Brown County
 Grosvenor (Schiff), britischer Ostindiensegler
 Grosvenor Bridge, Eisenbahnbrücke über die Themse in London
 Grosvenor Carriage Company, britischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Grosvenor Gallery, Kunstgalerie in London
 Lake Grosvenor, See im Bundesstaat Alaska, USA
 Grosvenor Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Grosvenor Square, Platz im Mayfair-Viertel von London

Grosvenor ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Grosvenor (* 1992), britischer Pianist
 Charles H. Grosvenor (1833–1917), US-amerikanischer Politiker
 Ebenezer O. Grosvenor (1820–1910), US-amerikanischer Politiker
 Francis Grosvenor, 8. Earl of Wilton (* 1934), britischer Adeliger, Bankier und Akademiker

 Gilbert Hovey Grosvenor (1875–1966), US-amerikanischer Fotojournalist

 Luther Grosvenor (* 1946), britischer Rockmusiker

 Thomas P. Grosvenor (1778–1817), US-amerikanischer Politiker
 William Grosvenor (1869–1948), britischer Sportschütze
 William Grosvenor, 3. Duke of Westminster (1894–1963), britischer Duke

Siehe auch:
 New Grosvenor Stadium in Ballyskeagh, Nordirland